Амбой, Эмбой ():

 Амбой — город в штате Миннесота, США.
 Амбой — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Амбой — город в штате Иллинойс, США.
 Амбой — город в штате Индиана, США.
 Амбой — город в штате Нью-Йорк, США.
 Амбой — невключённая территория в штате Калифорния, США.
  — потухший вулкан, достопримечательность поселения.
 Нижняя Амбой — река в Коми (Россия).